Erling Enger (ur. 29 grudnia 1979) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu IF Eiker Kvikk, od 2007 trener kobiecej reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 marca 2001 w Oslo, zajmując 43. miejsce. Był to jedyny występ zawodnika w konkursie głównym Pucharu Świata. Występował także w konkursach Pucharu Kontynentalnego i w zawodach tej rangi najwyżej sklasyfikowany został 15 lutego 1998 w Oslo, gdzie był drugi i po raz jedyny w karierze stanął na podium zawodów tej rangi. W klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego najwyżej uplasował się w sezonie 1998/1999, kiedy był 74. Dnia 26 sierpnia 2003 w Rælingen zwyciężył w zawodach krajowych na skoczni K-88. W marcu 2004 na mamuciej skoczni narciarskiej w Vikersund osiągnął najdłuższy w karierze skok, lądując na 165 metrze.

Po sezonie 2005/2006 zakończył sportową karierę. W maju 2007 został trenerem kobiecej reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Oslo – 15 lutego 1998 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1979
Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy skoków narciarskich